Літинська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район

 Літинська сільська рада — колишня назва Літинецької сільської ради Літинського району Вінницької області